Inselsberg steht für
 Großer Inselsberg, Berg in Thüringen
 (10245) Inselsberg, Asteroid des Hauptgürtels
 Sender Inselsberg auf dem Großen Inselsberg 
Siehe auch:
 Inselsberger
 Inselberg